obelisk (bouwkunst), een vierkante vrijstaande zuil in Egyptische stijl
 obelisk (leesteken), een leesteken om naar een voetnoot te verwijzen of om een sterfgeval of -datum aan te geven
 Obelisk (Vaals), een monument in Vaals

Zie voor andere obelisken de :Categorie:Obelisk.

Zie ook 
Obelix (doorverwijspagina)